Danio malabarski – ryba z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). W literaturze polskiej pod tą nazwą wymieniane są dwa spokrewnione ze sobą gatunki:
 Devario aequipinnatus syn. Danio aequipinnatus,
 Devario malabaricus syn. Danio malabaricus.

Zobacz też 
 Polskie nazewnictwo popularne ryb

Przypisy 

Karpiowate